Pohang Light Source (PLS) — ускорительный комплекс, источник синхротронного излучения 3-го поколения в городе Пхохан, Южная Корея. Комплекс управляется лабораторией PAL (Pohang Accelerator Laboratory) и POSTECH (Пхоханский университет науки и технологии).

PLS-I 
Строительство источника синхротронного излучения инициировали в 1988 году Tai Joon Park — глава Пхоханской сталелитейной компании POSCO, и Hogil Kim — президент POSTECH. 2/3 финансирования (190 млн долларов) взяла на себя компания POSCO. К 1994 году был построен линейный ускоритель электронов на энергию 2 ГэВ и синхротрон на энергию 2.5 ГэВ, с током пучка 190 мА в 400 сгустках, эмиттансом 19 нм·рад. В 2002 году был произведён апгрейд линака до 2.5 ГэВ. Длина линака 160 м, питание от 12 клистронов мощностью 80 МВт. К 2008 году на кольце функционировало 28 каналов вывода СИ к потребителям.

PLS-II 
В 2009 году стартовал трёхлетний план апгрейда источника СИ до энергии 3 ГэВ, с током электронного пучка 400 мА, и эмиттансом 5.8 нм·рад. Линейный ускоритель модернизирован, теперь это 46 ускоряющих секций, питаемых 16-ю 200-мегаваттными импульсными модуляторами и 16-ю 80-мегаваттными клистронами, что позволяет ускорять пучок электронов до конечной энергии 3 ГэВ, с частотой повторения до 10 Гц.

Старое кольцо PLS было полностью демонтировано в 2011 году, и в том же тоннеле за 6 месяцев собран новый синхротрон PLS-II. Кольцо состоит из 12 суперпериодов, каждый из которых включает ахроматический поворот на основе ячейки DBA (Double Bend Achromat) и прямолинейные промежутки длиной 6.88 и 3.69 метра для установки излучательных вигглеров и ондуляторов. В 2012 году начата работа на пользователей, функционирует 30 каналов вывода СИ.

См. также 
 Список источников синхротронного излучения

Примечания

Ссылки 
 Pohang Accelerator Laboratory

Специализированные источники синхротронного излучения